Polydorus (Oudgrieks: Πολύδωρος, Polydoros) was in de Griekse mythologie de enige zoon van Cadmus en Harmonia.

Cadmus werd aanvankelijk opgevolgd door zijn kleinzoon Pentheus, de zoon van Polydorus’ oudere zus Agave. Maar het koningschap van Pentheus bleek van korte duur: hij werd als straf verscheurd door zijn eigen moeder en andere bacchanten "in Bacchische vervoering", omdat hij weigerde de eredienst van Dionysus te erkennen.

Na Pentheus’ tragische dood werd Polydorus koning van Thebe. Hij zou op zijn beurt opgevolgd worden door zijn zoon Labdacus.

Stamboom 

Mythische koning van Thebe